Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 213001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 2 marca 1981 do 28 stycznia 2004. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

213001-213100

213101-213200

213201-213300

213301-213400

213401-213500

213501-213600

213601-213700

213701-213800

213801-213900

213901-214000

Przypisy 

Lista planetoid 213001-214000

vi:(213051) 1998 UZ17